Fellinger Domonkos (Balassagyarmat, 1982. május 11. –) magyar színész.

Életpályája 
1982-ben született. Középiskolai tanulmányait egy budapesti Pesti Barnabás Gimnázium drámatagozatán végezte. Tanulmányait a Keleti István Művészeti Szakközépiskolában, majd a József Attila Színház stúdiójában folytatta. 2006-ban diplomázott a Kaposvári Egyetem színművész szakán, Babarczy László osztályában. 2006-2019 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja volt. 2019-től szabadúszó.

Filmes és televíziós szerepei 
Cella-Letöltendő Élet (2023)
Mári (2021-  2022 )
Ma még nem (2021)
Mintaapák (2021)
Egyszer volt Budán Bödör Gáspár (2020) 
Macbeth (2019)
Jófiúk (2019)
200 első randi (2019)
Para (2008)

Színházi szerepei

További információk 

 Facebook oldala

Jegyzetek

Magyar színészek
Élő személyek
1982-ben született személyek